Перемозька сільська рада — Київська область, Баришівський район
 Перемозька сільська рада — Сумська область, Глухівський район
 Перемозька сільська рада — Харківська область, Лозівський район
 Перемозька сільська рада — Чернігівська область, Ніжинський район

Див. також 
 Перемогівська сільська рада